Oblast Burgas (bugarski Област Бургас), nalazi se u jugoistočnoj Bugarskoj. Najveći grad i administrativno središte je grad Burgas.

Oblast Burgas sastoji se od 11 općina:

Izvor

Vanjske poveznice
 Službena stranica oblasti

Ostali projekti

Burgas